Campo Belo (en español: Campo Bello) es un municipio brasileño en el estado de Minas Gerais. Se localiza a una altitud de 945 metros y tiene un área de 526,753 km². De acuerdo con el censo realizado por el IBGE en 2010, su población es de 51.509 habitantes. (densidad demográfica: 97,79 hab/km²). Está situada en el cruce de dos carreteras federales (BR-354 y BR-369), a 30 kilómetros de la Carretera Fernão Días.

Hidrografía 
 Cuenca hidrográfica del rio Grande
 Principales ríos: río Jacaré, arroyo São João

Indicadores sociales y demográficos 
(datos del censo de 2000)

 Densidad demográfica (hab./km²): 91,96
 Mortalidad infantil (por mil nascidos): 19,57
 Expectativa de vida: 73,4 años 
 Tasa de alfabetización (personas con 15 años o más): 88,18%
 Acceso a saneamiento básico: 98,17%
 Domicilios con energía eléctrica: 99,58%
 Tasa de fertilidad: 1,99%
(Número medio de hijos que una mujer habría al terminar el período reprodutivo)
 idh total: 0,776
 índice de esperanza de vida: 0,808
 índice de educación: 0,830
 índice de salario: 0,690
(fuente:ipeadata)

Fotos

Referencias

Enlaces externos 

 Página de la prefectura
 Campo Belo en el WikiMapia

Localidades de Minas Gerais